Balińscy herbu Jastrzębiec – polskie rody szlacheckie
 Balińscy herbu Ogończyk – polskie rody szlacheckie
 Balińscy herbu Ostoja – polskie rody szlacheckie
 Balińscy herbu Przosna – polskie rody szlacheckie